Osoby o tym nazwisku:
 Augusta Theodosia Drane – katolicka pisarka
 Herbert J. Drane – amerykański polityk